Die Zweite Division 1942/43 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1942 und endete im Mai 1943.

Modus 
Der Wettbewerb behielt sein Format mit zwei Gruppen, diesmal aber mit 31 Mannschaften. Teilnehmer waren die Vereine auf den Plätzen 2 bis 14 der vergangenen Saison, sowie die vier Aufsteiger aus der Dritten Division. Dazu kam noch RFC Union Huy, das im Jahr zuvor wegen Personalsorgen aussetzten musste.

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu 16 bzw. 15 Vereinen. Jedes Team spielte in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Letztplatzierten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1942/43